Лім Сон Бін (,  12 вересня 1987) — південнокорейський репер, МС та продюсер, який виступає під псевдонімом Beenzino (, ). Співпрацює в 1llionaire Record разом з Dok2 і The Quiett. Перша офіційна поява Beenzino на публіці відбулася на «Hustle Real Hard Concert» 5 червня 2011 року.
Уперше Beenzino отримав визнання, розміщуючи свої музичні записи на DC Tribe. Також він був уперше прийнятий на роботу Simon D, що почув його записи на сайті. Beenzino заробив визнання завдяки участі в альбомах Dok2, Epik High, Supreme Team, Verbal Jint, Jazzyfact (з продюсером Shimmy Twice) і HotClip (з Beatbox DG).

Особисте життя 
У серпні 2022 Beenzino офіційно зареєстрував шлюб з моделлю Стефані Мічова, дата весільної церемонії не була оголошена.

Дискографія

Студійні альбоми

Мініальбоми

Сингли

Інші пісні

Нагороди

Примітки

Посилання 

Репери Південної Кореї
Виконавці корейською мовою